Harbor Hills – hamlet e CDP statunitense nello stato di New York
Harbor Hills – CDP statunitense nell'Ohio